2. edycja Ligi Europejskiej siatkarek rozpoczęła się 5 czerwca 2010 roku. W fazie grupowej występowało 8 drużyn podzielonych na 2 grupy. Z każdej grupy awansowały dwie najlepsze reprezentacje. Turniej finałowy został rozegrany w Ankarze, gdzie zwyciężyła reprezentacja Serbii pokonując w finale reprezentacje Bułgarii 3:1. Tym samym Serbki obroniły tytuł wywalczony rok wcześniej.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Tabela 

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

Wyniki spotkań

Grupa B

Tabela 

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

Wyniki spotkań 

 Cztery gry między Turcją i Izraelem zostały unieważnione przez Komitet Wykonawczy CEV po napiętej sytuacji politycznej między oboma krajami

Turniej finałowy

Drużyny zakwalifikowane 
  – gospodarz

Drabinka

Klasyfikacja końcowa 

* Awans do Grand Prix siatkarek 2011

Nagrody indywidualne 

Liga Europejska w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej